Список включает неполный перечень диверсий и терактов, совершённых в Харьковской области за период с июня 2014 года по апрель 2015 года на фоне острого политического противостояния между сторонниками и противниками политических сил, пришедших к власти на Украине в феврале 2014 года. Акции были направлены преимущественно против объектов промышленно-транспортной инфраструктуры и объектов, связанных с украинской армией, а также активистов движения за единство Украины. Данные действия часто рассматривались как составная часть гибридной войны, которую Россия, по заявлениям украинских властей, ведёт против Украины.

Примечания

Ссылки 
 Навіщо у Харкові стріляють по військових обʼєктах?
 Одесса и Харьков: способны ли спецслужбы предотвращать взрывы?
 Террор вне АТО. Хроника взрывов и диверсий в Харькове и Одессе
 Теракти у Харкові: вибухи на залізниці, біля військових частин та в людних місцях

Террористические акты 2014 года
Террористические акты 2015 года
Террористические акты, совершённые в Харькове
Протесты на Юго-Восточной Украине (2014)
Вооружённый конфликт на востоке Украины
XXI век в Харьковской области
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании